Cantone di Olmedo – Cantone della Provincia di Loja in Ecuador
 Cantone di Olmedo – Cantone della Provincia di Manabí in Ecuador